June Irwin (Los Ángeles, Estados Unidos, 22 de noviembre de 1928-2 de julio de 2011) fue una clavadista o saltadora de trampolín estadounidense especializada en plataforma de 10 metros, donde consiguió ser subcampeona olímpica en 1956.

Carrera deportiva

En las Olimpiadas de 1952 celebradas en Helsinki ganó la medalla de bronce desde la plataforma, y cuatro años después, en los Juegos Olímpicos de 1956 celebrados en Melbourne (Australia) ganó la medalla de plata en los saltos desde la plataforma de 10 metros, con una puntuación de 81.64 puntos, tras su compatriota Patricia McCormick y por delante de otra estadounidense Paula Pope.

Referencias

Enlaces externos 
 

Saltadores de Estados Unidos